Le qualificazioni al campionato europeo di pallamano maschile 1996 qualificarono alla fase finale disputata in Spagna 10 squadre.
Le qualificazioni furono divise in due fasi: alla prima fase parteciparono 22 squadre divise in sei gruppi; le vincenti si qualificarono alla seconda fase. La seconda fase vide la partecipazione di 20 nazionali (le 6 qualificate dalla prima fase più le 14 squadre piazzate ai primi posti del ranking EHF) divise in cinque gruppi da quattro squadre ciascuno: le prime due squadre classificate di ogni girone furono direttamente qualificate alla fase finale della competizione.

Prima fase

Seconda fase

Voci correlate 
Campionato europeo di pallamano maschile 1996

Collegamenti esterni 
Qualificazioni Campionato Europeo 1996 

Campionato europeo di pallamano maschile
Pallamano nel 1996